Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Taylor Dent e Mardy Fish che hanno battuto in finale Noam Behr e Michael Russell per walkover.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Michael Kohlmann (semifinali)
 Brandon Coupe /  Jim Thomas (quarti di finale)

 Jeff Coetzee /  Gareth Williams (quarti di finale)
 Mark Merklein /  Mitch Sprengelmeyer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2000